El Gran Premio de la Comunidad Valenciana de 2005 fue la decimoséptima prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2005. Tuvo lugar en el fin de semana del 4 al 6 de noviembre de 2005 en el Circuito Ricardo Tormo, situado en Cheste, Comunidad Valenciana, España. La carrera de MotoGP fue ganada por Marco Melandri, seguido de Nicky Hayden y Valentino Rossi. Dani Pedrosa ganó la prueba de 250cc, por delante de Jorge Lorenzo y Casey Stoner. La carrera de 125cc fue ganada por Mika Kallio, Gábor Talmácsi fue segundo y Mattia Pasini tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba.

Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Motociclismo
Motociclismo en 2005
España
Deporte en España en 2005